

Persone
Alfred Bray Kempe (1849-1922) – matematico britannico
Anders Kempe (1622-1689) – medico e filosofo svedese
Carl Kempe (1884-1967) – tennista svedese
Christophe Kempe (1975) – ex pallamanista francese
Dennis Kempe (1986) – calciatore tedesco
Fredrik Kempe (1972) – compositore svedese
Margery Kempe (1373 circa–dopo il 1438) – scrittrice ed eremita inglese
Rudolf Kempe (1910-1976) – direttore d'orchestra tedesco
Thomas Kempe (1960) – ex calciatore tedesco
Tobias Kempe (1989) – calciatore tedesco
William Kempe (...–1603) – attore teatrale e ballerino britannico

Altro
Monte Kempe – montagna della Terra della Regina Victoria, Antartide